Инкрементальная игра — вид компьютерной игры
 Кликер (программа) — компьютерная программа для автоматизации действий
 Кликер (устройство) — устройство, издающее щелчки